Spansk kan vara:

 Något som tillhör landet Spanien
 Något som tillhör spanska språket
 Något som tillhör folkslaget spanjorer